

Кахрамон — село, район Хамадоні, Хатлонська область
 Кахрамон — село, Шахрітуський район, Хатлонська область